Дамиан ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Куриматау-Осидентал. Население составляет 4449 человек на 2006 год. Занимает площадь 109,760 км². Плотность населения — 40,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 8.491.056,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.937,27 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,527 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба